Niemcy:
 Krombach – dzielnica Kreuztal
 Krombach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg
 Krombach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Osoby:
 Dieter Krombach – niemiecki kardiolog
 Julia Krombach – niemiecka aktorka

Inne:
 Krombach
 Krombacher Brauerei – browar

Zobacz też:
 Krumbach